Camp Kill Yourself steht für:
 CKY (Band), eine US-amerikanische Rockband
 CKY (Filmreihe), eine Reihe von Videos von Bam Margera und Brandon DiCamillo